Sessesi – abitanti di Sessa Cilento
Sessesi – abitanti di Sesso (Reggio Emilia)